Il doppio maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo e si sono confermati sconfiggendo in finale Michaël Llodra e Nenad Zimonjić per 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (ritirati)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (secondo turno)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2011
ATP World Tour 2011